Estany Blau (Angostrina), estany al terme comunal d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya
 Estany Blau (Carançà),estany d'origen glacial del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord
 Estany Blau (Fontpedrosa), estany al terme comunal de Fontpedrosa, de la comarca del Conflent
 Estany Blau de Colieto, llac al Parc Nacional d'Aigüestortes al terme municipal de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça
 Estany Blau (Escaldes-Engordany), estany a la carena nord de la Vall de Madriu.